Сезон 2011/2012 стал для Ювентуса 109-м в Чемпионате Италии. После неудачного прошлого сезона главный тренер Луиджи Дельнери был уволен, а на его место пришел бывший игрок и капитан клуба Антонио Конте. С его приходом началось тотальное доминирование в Италии. Клуб выиграл чемпионат без единого поражения, что в прошлый раз удалось Милану под руководством Фабио Капелло в 1992 году. Кубок Италии клуб взять не смог, проиграв в финале Наполи.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:85.250.000

Зима 

Убытки:4.500.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:7.000.000

Зима 

Прибыль:500.000

Общие убытки:89.750.000

Общая прибыль:7.500.000

Разница:82.250.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки